Аббакумово — название населённых пунктов в России:

 Аббакумово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Аббакумово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Аббакумово — деревня во Владимирской области, входит в состав муниципального образования город Владимир.
 Аббакумово — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Аббакумово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Аббакумово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Аббакумово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Аббакумово — бывший посёлок городского типа в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Абакумово